Leuciscinae — підродина риб родини Коропові (Cyprinidae). Прісноводні риби, що мешкають у Північній Америці, Європі і Азії, за винятком Індії і Південно-Східної Азії.

Роди 
 Achondrostoma
 Acrocheilus
 Agosia
 Alburnus — Верховодка
 Algansea
 Aztecula
 Campostoma
 Chondrostoma — Підуст
 Chrosomus
 Clinostomus
 Codoma
 Couesius
 Cyprinella
 Delminichthys
 Dionda
 Eremichthys
 Ericymba
 Erimonax
 Erimystax
 †Evarra
 Exoglossum
 Gila
 Hemitremia
 Hesperoleucus
 Hybognathus
 Hybopsis
 Iberochondrostoma
 Iotichthys
 Lavinia
 Lepidomeda

 Leuciscus — Ялець
 Luxilus
 Lythrurus
 Macrhybopsis
 Margariscus
 Meda
 Moapa
 Mylocheilus
 Mylopharodon
 Nocomis
 Notemigonus
 Notropis
 Opsopoeodus
 Oregonichthys
 Orthodon
 Parachondrostoma
 Pelasgus
 Pelecus — Чехоня
 Petroleuciscus
 Phenacobius
 Phoxinellus
 Phoxinus — Мересниця
 Pimephales
 Plagopterus
 Platygobio
 Pogonichthys
 Protochondrostoma
 Pseudochondrostoma
 Pseudophoxinus
 Pteronotropis
 Ptychocheilus
 Relictus
 Rhinichthys
 Rhynchocypris — Озерна мересниця
 Richardsonius
 Semotilus
 Snyderichthys
 Squalius — Головень
 Telestes — Ялець-андруга
 Tribolodon — Угай, або краснопірка-угай
 Yuriria

Коропові